Груец:

 Груец — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Груецкий повят.
 Груец — гмина (волость) в Польше, входит в Груецкий повят, Мазовецкое воеводство.